Аргентинская национальная обсерватория — астрономическая обсерватория, основанная в 1872 году в городе Кордова, провинция Кордова, Аргентина. В 1942 году на базе обсерватории была создана Астрофизическая станция Боске-Алегре. С 1955 года обсерватория входит в состав Национального университета Кордовы. Так же обсерватория носит название Кордовская астрономическая обсерватория.

Руководители обсерватории 
 1871-1885 - Гулд, Бенджамин Апторп
 1885-1908 - :es:John Macon Thome
 1908-1909 - Eleodoro Sarmiento
 1909-1936 - Перрайн, Чарлз Диллон
 1936-1937 - :es:Félix Aguilar
 1937-1940 - Juan José Nissen
 1940-1947 - :es:Enrique Gaviola
 1947-1951 - Ricardo P. Platzeck
 1951-1953 - :es:Jorge Bobone
 1953-1955 - Jorge Sahade
 1955-1956 - :es:Jorge Bobone
 1956-1957 - :es:Enrique Gaviola
 1957-1960 - Livio Gratton
 1960-1971 - Jorge Landi Dessy
 1971-1972 - :es:José Luis Sérsic
 1972-1973 - Luis Ambrosio Milone
 1973-1976 - Roberto Félix Sisteró
 1976 - Carlos R. Fourcade 
 1976-1982 - Luis Ambrosio Milone
 1982-1983 - :es:José Luis Sérsic
 1984-1995 - Gustavo J. Carranza
 1995-1998 - Juan José Clariá Olmedo
 1998-2002 - Gustavo J. Carranza
 2002-2005 - Luis Ambrosio Milone
 c 2005 года - Emilio Lapasset

История обсерватории 
Аргентинская национальная обсерватория была основана 24 октября 1871 года аргентинским президентом Доминго Фаустино Сармьенто и американским астрономом Бенджамином Гулдом. Сейчас обсерватория носит название астрономической обсерватории Кордовы. С созданием данной обсерватории начинается история астрономических исследований в Аргентине. 

Когда будущий президент Доминго Ф. Сармьенто представлял свою страну в Соединенных Штатах, он имел возможность встретиться с астроном-новатором Бенджамином Гулдом, который был очень заинтересован в путешествии в Аргентину с целью изучения звезд южной полусферы. После вступления в должность президента Аргентины Сармьенто в 1869 году пригласил в свою страну выдающегося астронома для обеспечения условий создания новой обсерватории. Гулд приехал в Буэнос-Айрес в 1870 году и в первую же ночь начал наблюдения еще невооруженным глазом, а затем с помощью бинокля. На основе этих простейших наблюдений он составил карту южного неба из 7000 звезд под названием «Uranometría Argentina».

5 июля 1942 года начала работать «Астрофизическая станция Боске-Алегре» («Estación Astrofísica de Bosque Alegre» или :es:Estación Terrena Bosque Alegre), расположенная в 40 км западнее города Кордова. Данная обсерватория получила код Центра малых планет «821». Основной телескоп данной обсерватории является 60 дюймовый рефлектор (154-см), созданный в Кливленде, штат Огайо, США в 1922 году, а 20-метровый купол для данного инструмента был построен в 1928 году.

Инструменты обсерватории 
 Меридианный круг (в 19 веке)
 154-см рефлектор от фирмы «Warner & Swasey» (США), изготовлен в 1922 году, первый свет в 1942 году.

Направления исследований 
 Ранее:
 Создание звездных каталогов
 Фотографические работы
 Открытие и астрометрия астероидов
 Служба времени
 Метеорология - национальная метеорологическая служба была образована из метеорологической службы обсерватории
 Геодезия

 Сейчас:
 Фотометрия (астероидов)
 Спектроскопия

Основные достижения 
 «Uranometría Argentina» - первая работа, опубликованная в обсерватории. Карта южной небесной полусферы с 7000 звезд
 «Catálogo de Zonas» (1884) - каталог 70 000 звезд южной полусферы
 «Argentinian General Catalog» - каталог 35 000 звезд южной полусферы с высокой точностью координат
 «Fotografías Cordobesas» (1897) - один из первых фотографических обзоров звездного неба в мире, и первой для южного полушария
 «:de:Córdoba-Durchmusterung» (1908) - каталог, расширивший Боннское обозрение на всю небесную сферу, добавивший около 500 000 звезд.
 Участие в проекте фотографического обзора всего неба «Carte du Ciel»
 Участие в проекте определения астрономической единицы по высокоточным астрометрическим наблюдениям астероида (433) Эрос
 Участие в проекте «Джемини (обсерватория)»
 Совместная работа с обсерваторией Астрономический комплекс Эль-Леонсито
 2228 астрометрических измерений опубликовано с 1885 по 1986 год по результатам наблюдений на Кордовской астрономической обсерватории (код обсерватории «822»)
 Открытие кометы C/1963 R1 (Перейры)

Известные сотрудники 
 :en:John M. Thome
 Z.M. Pereyra

Адрес обсерватории 
 Observatorio Astronómico, Universidad Nacional de Córdoba, Laprida 854, X5000BGR Córdoba, ARGENTINA. Код Центра малых планет «822» - , высота над уровнем моря 424 метра
 «Астрофизическая станция Боске-Алегре» («Estación Astrofísica de Bosque Alegre»). Код Центра малых планет «821» - , высота над уровнем моря 1250 метров

Примечания

Ссылки 

Астрономическая обсерватория в Кордове
 Wikimapia
 История астрономии в Аргентине
 Музей астрономии в старой Кордовской астрономической обсерватории
 Институт теоретической и экспериментальной астрономии
Публикации наблюдений в Центре малых планет (код обсерватории «821»):
 Астрометрические наблюдения малых планет

Астрофизическая станция Боске-Алегре
 Описание Астрофизической станции Боске-Алегре
 Официальная страница Estación Astrofísica de Bosque Alegre
 История Астрофизической станции Боске-Алегре
 Посещение Астрофизической станции Боске-Алегре
 Wikimapia
 La Estación Astrofísica de Bosque Alegre nuevamente en función
 Визит в Кордова-Боску Алегри (русскоязычный ресурс)
Публикации наблюдений в Центре малых планет (код обсерватории «822»):
 Астрометрические наблюдения малых планет

Публикации в базе данных NASA ADS:
 Поиск по слову «Cordoba» - 739 публикаций

См. также 
 Список астрономических инструментов
 Список кодов обсерваторий

Астрономические обсерватории Аргентины
Появились в 1871 году
Кордова (Аргентина)